El término Estación de Linares puede referirse a:

 Estación de Linares-Baeza, en la localidad española de Linares, (Jaén).
 Estación de Linares-Congostinas, en la localidad española de Lena (Asturias).
 Estación Linares, en la localidad chilena de Linares (Chile).
 Estación de Linares-Arroyo, estación de vía estrecha, perteneciente a la Compañía del Ferrocarril de Linares a La Carolina y Prolongaciones.
 Estación de Linares-Paseo de Linarejos, construida por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante en 1925.
 Estación de Linares-San José, construida por la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España en 1893, fue la estación cabecera de la línea Linares-Almería.
 Estación de Linares-Zarzuela, construida la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces en 1893, fue la estación cabecera de la línea Linares-Puente Genil.